Vibrator – album di Terence Trent D'Arby del 1995
 Vibrator – film diretto da Ryūichi Hiroki del 2003